Проводка — бухгалтерський термін
 Проводка — система електричних проводів (електропроводка)
 Проводка — водіння коней ступо́ю для повільного остигання після бігу
 Проводка — те ж саме, що панорамування